Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului (OADO) este o organizație civilă constituită la București pe data de 20 aprilie 1990, ca filială a organizatiei "International Society for Human Rights". Denumirea inițială a fost: "Secțiunea Română a Societății Internaționale pentru Drepturile Omului". 

Societatea a fost înregistrată la Judecătoria Sectorului 1, București și a fost autorizată de Guvernul României, la data de 26 mai 1990. 

Sub această denumire, organizația și-a desfășurat activitatea până în februarie 1995. 

In urma sedintei din 25.02.1995, s-a luat hotararea de schimbare a numelui societatii in "Organizatia pentru Apararea Drepturilor Omului", concomitent cu dezvoltarea activitatii si constituirea de filiale ale organizatiei pe intreg teritoriul țării. 

Organizatia a devenit de sine statatoare, in baza hotararii membrilor sai si in baza hotararii judecatoresti din data de 5 mai 1995. 

Președintele organizației a fost de la constituire Florentin Scalețchi, care a fost și realizator de emisiuni TV având ca temă drepturile omului. Printre invitați s-au aflat Corneliu Vadim Tudor, Adrian Păunescu, Gheorghe Funar.

OADO editează o publicație lunară autorizată prin sentința civilă nr.1675/11.06.1990 (Judecătoria sector 1, București): Monitorul Organizației pentru Apărarea Drepturilor Omului (ISSN 1582-0726), având pe Florentin Scalețchi, ca director, pe Cristina-Dorina Cîmpan, Secretar de redacție, iar pe Monica Scalețchi, Dan Sterian, Ion Costel, Mariana Stănici, Vlad Daniela, Dan Nițescu, Dan Mihăilă si Thomas Csinta (Franța, externe), corespondenți permanenți.

Veniturile OADO se realizeaza pe seama cotizatiilor platite de membrii acesteia si a unor sponsorizari anuale. Sponsori ai ONG-ului sunt: Petrom, KW Invest SRL, Hotel Alexandros, RO STAR, Jidvei, BCR si Fox.

In luna noiembrie 2000, guvernul CDR al Romaniei condus de Mugur Isărescu a dat o Hotărâre de Guvern prin care recunoaște OADO statutul de "organizație de utilitate publică", actul fiind semnat și de Valeriu Stoica, pe atunci ministru de Justiție. Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 04.12.2000. În consecință, OADO beneficiază de atunci și de finanțare de la stat.

În perioada aprilie 2002 - iunie 2004, generalul (r) Niculae Spiroiu (fost ministru al apărării) a îndeplinit funcția de Înalt Comisar în cadrul organizației.

Președintele organizației, Florentin Scalețchi, a fost arestat preventiv în data de 2 noiembrie 2006 și se afla în imposibilitate de a-și exercita funcția. Atunci, Gelu Voican Voiculescu (comisar al Organizației) a fost mandatat, la 11 noiembrie 2006, de către Consiliul Director al OADO pentru a conduce temporar organizația.

Următorul proces al prof. univ. dr. Florentin Scalețchi va fi pe 9 ianuarie 2010, orele 8.30 la Tribunalul București (ca instanță de fond).

Note

Legături externe 
 Situl OADO

Organizații neguvernamentale din România